Vackermyrtjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Vackermyrtjärnen (Föllinge socken, Jämtland), sjö i Krokoms kommun, 
Vackermyrtjärnarna (Gåxsjö socken, Jämtland), sjö i Strömsunds kommun, 
Vackermyrtjärnen (Ströms socken, Jämtland), sjö i Strömsunds kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn